Алиса Чумаченко — российский бизнесмен, занимающийся маркетингом, продвижением и рекламой онлайн-игр для социальных сетей.

Образование 
Алиса Чумаченко окончила Российскую Академию Театрального Искусства в 2004 году по специальности «Художественный руководитель».

Карьера 
В 2010 году основала Game Insight — компанию, которая занимается разработкой онлайн-игр. В 2015 году Алиса стала CEO компании Game Insight. В 2017 она основала GOSU Data Lab, компанию представляющую тренировочную платформу и голосового ассистента для геймеров. В 2018 году GOSU Data Lab привлекла 2,3 миллиона долларов инвестиций. В 2021 году Алиса Чумаченко возглавила проект Сбер Игры. 23 марта 2022 года Чумаченко ушла и с руководящего поста в «Играх», и из Сбера в целом: «Во время такой турбулентности как сейчас, особая привилегия, оставлять за собой право принимать решения самостоятельно, руководствуясь совестью и не отказывая себе на пути к мечте», — объяснила предпринимательница в своём Facebook.

Награды 
 В 2012, Erns & Young удостоили её награды «Предприниматель года 2012».
 В 2012, Forbes назвал её «Менеджером года 2012.»
 В 2018, Forbes включил её в список Europe's Top 50 Women in Technology.

Цитата 
«Сложнее всего преодолеть себя. Следующая игра всегда должна быть больше предыдущей. Я думаю об этом каждый день»

Примечания 

Предприниматели России
Выпускники ГИТИСа